Latokari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Latokari, Nystad, 
 Latokari, Lokalax, 
 Laduskär, 
 Latokari, Björneborg, 
 Latokari, Masko, 
 Latokari, Tövsala, 
 Latokari, Fredrikshamn, 
 Latokari, Raumo, 
 Latokari, Kotka, 

Robotskapade Finlandförgreningar